Cubelles steht für:

 Cubelles, eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, in der Provinz Barcelona, Spanien
 Cubelles (Haute-Loire), eine französische Gemeinde im Département Haute-Loire, in der Region Auvergne-Rhône-Alpes 

Cubelles ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Cubelles (1497–1566), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Malta